«Хорошие времена, плохие времена» () — нидерландский телесериал, премьера которого состоялась 1 октября 1990 года на канале «RTL 4».

В ролях

Текущие актеры

Повторяющиеся актеры

Умершие артисты

См. также 
 Хорошие времена, плохие времена — Немецкая версия

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

Телесериалы 1990 года
Мыльные оперы Нидерландов
Телесериалы о полицейских
ЛГБТ-тематика в сериалах